Закревський Костянтин Романович (27 грудня 1980, Терсянка, Новомиколаївський район, Запорізька область — 22 січня 2015, Донецька область) — український військовий, молодший сержант, гранатометник 42-го Окремого мотопіхотного батальйону 57-ї Окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України.

Біографія 
Народився 27 грудня 1980 року в селі Терсянка, Новомиколаївського району, Запорізької області.

Сам звернувся до військомату і був призваний до Збройних Сил України 4 червня 2014 року. Потрапив до 42-го Батальйону територіальної оборони Кіровоградської області. Згодом його батальйон було переформатовано у 42-й Окремий мотопіхотний батальйон 57-ї Окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України.

Загинув Костянтин Закревський під час виконання бойового завдання 22 січня 2015 року в районі Дебальцевського плацдарму від вогнепального поранення. За іншими даними, загинув у місті Костянтинівка (Донецька область).

Похований у рідному селі Терсянка.

Вшанування пам'яті 
1 березня 2015 року на будинку, де проживав Костянтин Закревський було встановлено меморіальну дошку. Кошти на неї були зібрані активістами через соцмережі.

12 березня 2015 року на честь Костянтина Закревського було встановлено меморіальну дошку у загальноосвітній школі села Терсянка, де він навчався.

Активісти зверталися до Терсянської сільської ради із проханням перейменувати вулицю, де проживав К. Закревський, на його честь. Зараз ця вулиця носить ім'я Євгена Карташова, депутата Партії Регінонів, який голосував за Диктаторські закони 16 січня. Однак, сільський голова Терсянки Валерій Євсєєв стверджує, що питання перейманування вулиці на разі є «недочасним та нетактовним».

Примітки 

Уродженці Новомиколаївського району
Померли в Донецькій області
Поховані в Новомиколаївському районі